A teologia exegética ou simplesmente exegética é a área da teologia que procura estudar e interpretar os livros sagrados, como a Bíblia e o Alcorão, através da exegese. A palavra exegética vem da palavra grega ekegéomai que quer dizer: penso, saco, extrair. A teologia exegética tem como finalidade estabelecer um estudo sistemático dos livros sagrados utilizando o conhecimento das línguas originais em que foram escritos, como o hebraico e o grego antigo.

T